M1911 — самозарядный пистолет под патрон .45 ACP. Разработан Джоном Мозесом Браунингом в 1908 году (U.S. Patent 984519, 14 февраля 1911 года). Пистолет находился на вооружении лиц офицерского и сержантского состава всех видов вооружённых сил, родов войск и служб ВС США с 1911 по 1985 год, разрешён к использованию военными и полицейскими служащими в качестве личного оружия и в настоящее время.

Предыстория 
В начале XX века самозарядные пистолеты уже получили распространение в Европе и США. Однако это было в основном оружие, работающее по принципу запирания канала ствола свободным затвором и стрелявшее патронами малой мощности.

Армия США в начале XX века ещё использовала револьверы, существенно уступающие самозарядным пистолетам по скорострельности и точности скоростной стрельбы. Такое положение было обусловлено консерватизмом американских военных, полагавшихся на надёжность работы револьверов, в значительной мере более высокую, чем у самозарядных пистолетов. Немаловажными преимуществами револьверов были постоянная боеготовность при безопасности и простоте в обращении, большой ресурс, а также невысокая сложность и стоимость производства по уже отлично отлаженной технологии.

Предшественники 
До M1911 Браунинг разработал ряд длинноствольных пистолетов с коротким ходом ствола, также производившихся компанией «Кольт» — модели M1900, M1902, M1905. От M1911 они отличались схемой запирания — ствол соединялся с рамкой не одной, а двумя серьгами, у казённика и у дула, и при отпирании опускался без перекоса.

Разработка и производство 
В годы Первой мировой войны наибольшее количество M1911 произвели Спрингфилдская оружейная фабрика управления вооружения Армии США, штат Массачусетс, и Бриджпортский оружейный завод компании «Ремингтон», штат Коннектикут.

В годы Второй мировой войны пистолет изготавливали на предприятиях следующих американских компаний: «Ремингтон-Рэнд» (900 тыс. шт.), «Кольт» (400 тыс.),  (400 тыс.),  (50 тыс.), а также компания-производитель швейных машинок «Зингер» (500). Кроме того, малую партию пистолетов изготовила канадская «Норт американ армз» (100). Образцы «Зингер» и «Норт американ армз» ныне считаются коллекционной редкостью, особо ценятся среди коллекционеров стрелкового оружия и идут с торгов по цене, порой в тридцать раз превышающей стоимость обыкновенного серийного образца. Неустановленное количество пистолетов по заказу Министерства вооружений было изготовлено также компанией-производителем бытовой техники  — размещение мелкосерийных заказов на одну или несколько сотен пистолетов имело целью проверить мобилизационные возможности предприятий различных отраслей промышленности на предмет организации производства в случае интенсификации американского вмешательства в ход военных действий и подготовить их в качестве мобрезерва на случай необходимости расширения производства (инженеры «Зингер» составили чертежи, по которым было налажено серийное производство на заводе «Итака ган», и подготовили подборку методических материалов по организации производства пистолета), однако необходимость в этом отпала и дело ограничилось опытными партиями, которые сегодня являются раритетами.

После использования пистолета американскими войсками во время Первой мировой войны в устройство M1911 были внесены незначительные изменения:
 удлинён «хвост» клавиши рукояточного предохранителя, спица взводимого при выстреле курка и удерживающая рука лучше разделены;
 изменён упор боевой пружины, задняя часть рукоятки приобрела дугообразную форму;
 меньше выступает спусковой крючок и уменьшена длина его хода;
 появились наклонные углубления в рамке позади спускового крючка для указательного пальца;
 насечка на щёчках рукоятки доходит до винтов крепления;
Вместе с тем очевидны его недостатки, свойственные многим другим пистолетам времён Первой мировой войны. К ним относятся значительный вес и размер, малая ёмкость магазина и использование УСМ одинарного действия.

В 1956 году американская оружейная компания "Sturm, Ruger & Co" разработала для пистолетов М1911 и их модификаций комплект деталей, обеспечивающих возможность стрельбы малокалиберными патронами .22 LR (вкладной 5,6-мм ствол, возвратная пружина, фиксатор и магазин).

С конца 1970-х годов в США активизировались работы по созданию подходящей замены M1911A1. Новый пистолет получил общевойсковой индекс M9. На итоговый конкурс в 1984—1985 гг. было представлено 10 экспериментальных пистолетов различных изготовителей (плюс ещё несколько десятков опытных прототипов и технических проектов на бумаге было отсеяно на предыдущих этапах).

В итоге победил образец американского филиала фирмы Beretta, который и закупался с тех пор для нужд ВС США, однако M1911, его модификации и копии продолжают оставаться на вооружении военнослужащих и сотрудников полицейских структур в США и многих других странах мира.

Устройство 
Пистолет состоит из 53 деталей и трёх основных частей: рамки, ствола и кожуха-затвора. Затвор двигается по направляющим в рамке. Ствол соединён с рамкой пистолета при помощи качающейся серьги, расположенной под казённой частью ствола и поперечного стержня в рамке.

Сцепление ствола с затвором (запирание ствола) осуществляется двумя выступами (боевыми упорами) полукольцевой формы на стволе и пазами на верхней внутренней поверхности затвора впереди окна для экстракции гильз.

После выстрела ствол, сцепленный с затвором, двигается назад. Серьга поворачивается на подствольной оси и стержне в рамке, казённая часть ствола опускается. Боевые упоры ствола выходят из зацепления с пазами затвора. Ствол останавливается стержнем в рамке, а затвор продолжает движение назад и выбрасывает гильзу, взводит курок и сжимает возвратную и боевую пружины.

Возвратная пружина с направляющим стержнем находится под стволом, боевая пружина с направляющими стержнями находится в рукоятке.

В рамку рукоятки вставляются спусковая тяга, пластинчатая трёхпёрая спусковая пружина, курок и рукояточный предохранитель, который блокирует курок, не давая ему сорваться со взвода, пока рукоятка полностью не обхвачена рукой.

УСМ одинарного действия, с открытым курком. Боевая пружина витая цилиндрическая, расположена позади магазина, её усилие на курок передаётся через тягу. Ударник находится в задней части затвора, подпружинен и утоплен внутрь затвора для предотвращения преждевременных выстрелов. Спусковая тяга движется продольно в пазах рамки пистолета. Для предотвращения преждевременных выстрелов в задней части рукоятки находится разобщитель на одной оси с шепталом. При откате затвора и вплоть до запирания ствола разобщитель своим стеблем выходит из выемки затвора и опускает вниз заднюю часть спусковой тяги, отводя её от выступа шептала. При отпускании спускового крючка после выстрела разобщитель поворачивается под действием пластинчатой спусковой пружины, подводит спусковую тягу под шептало и входит своим стеблем в выемку затвора.

Слева на рамке находится флажок предохранителя. Направление включения предохранителя, как у пистолета ПМ. При поднятии флажка предохранитель блокирует шептало, затвор и препятствует движению курка вперёд. Курок, при включенном предохранителе, можно оставлять на боевом взводе (), чем компенсируется недостаточная оперативность применения оружия с УСМ одинарного действия при невзведённом курке. При взведённом курке предохранитель выключается опусканием флажка.

При выключенном предохранителе курок можно снять с боевого взвода, придерживая его большим пальцем и нажимая на спуск. При этом, курок придётся сначала отвести назад до тех пор, пока его спица не упрётся в хвост рукояточного предохранителя и тем самым не отключит его. В противном случае нажать на спусковой крючок не удастся, так как при выполнении этих действий ладонь не может полностью обхватывать рукоятку. После мягкого спуска курок встанет на предохранительный взвод, который перехватывает сорвавшийся при взведении курок и предотвращает контакт курка с ударником, пока курок не будет взведён. При включенном предохранителе недовзведённый курок останавливается и его можно взвести. При невзведённом курке предохранитель выключается взведением курка или опусканием флажка.

Кнопка защёлки магазина находится на левой стороне рукоятки, у основания спусковой скобы.

Поперечный стержень в рамке является ещё и осью рычага затворной задержки. По исчерпании магазина зуб рычага упирается снизу в выемку затвора и затвор встаёт на задержку в заднем положении. Чтобы снять затвор с задержки, нужно нажать на рычаг вниз. Если перед этим сменить магазин на снаряжённый, патрон дошлётся в патронник и оружие будет готово к выстрелу.

Варианты 

Производить пистолеты на платформе 1911 могут любые компании. В настоящее время наиболее качественные и, соответственно, весьма недешёвые образцы производят компании Wilson Combat, Nighthawk Custom Firearms, Ed Brown Products и Les Baer Custom Inc.
 M1911
 M1911A1 — модель обр. 1926 года
 Colt Commander — вариант M1911A1 с укороченным до 108 мм стволом (разработан в 1940-е годы в качестве личного оружия самообороны для офицерского состава вооружённых сил США).
 M15 General Officers model — компактный вариант M1911A1, разработанный для высшего командного состава вооружённых сил США. Выпускался с 1972 по 1984 год
 Colt Double Eagle — с самовзводом и другими изменениями
 MEU(SOC) pistol — модификация пистолета M1911А1 для разведывательных рот экспедиционных отрядов морской пехоты США (Force Recon Marine Expeditionary Unit). Выпускается небольшими партиями оружейниками секции точного оружия (Precision Weapon Section (PWS)) на базе морской пехоты в Квантико. Отобранные вручную пистолеты разбирают, чистят, устраняют мелкие недостатки. После этого пистолеты собираются заново, получая новые рукояточные предохранители, спусковые крючки, двухсторонние рычажки ручных предохранителей, щёчки рукоятки, улучшенные прицелы, магазины и стволы.
 Interim Close Quarters Battle pistol (ICQB, en. опытный (предсерийный) пистолет для ближнего боя) — модификация пистолета M1911А1 для разведывательных рот экспедиционных отрядов морской пехоты США производства фирмы «Кимбер». Производится в ограниченном количестве.
 Гриззли Вин Маг — увеличенная версия стандартного M1911, созданная оружейником Перри Арнеттом и производившаяся компанией L.A.R. В этом пистолете использовались не стандартные патроны .45 ACP, а гораздо более мощные .45 Winchester Magnum.
 Smith & Wesson SW1911 — пистолет фирмы Smith & Wesson, базирующийся на M1911 под два калибра: 9 мм Люгер и .45 ACP.
  — модифицированная версия под двухрядный магазин на 14 патронов.

Кроме того, в ряде стран выпускались копии и клоны пистолета:
 в 1922 году в Испании был начат выпуск пистолета Star Model A, в 1924 году — пистолета Star Model B
Китайская компания Stalker на заводе Cyma выпускает пневматическую копию под названием Stalker S1911T калибра 4,5 мм.
 в начале 2000-х в Китае был начат выпуск нескольких вариантов пистолета Norinco M1911

 в том числе, Norinco NP-28 и Norinco NP-29 под патрон 9×19 мм
 в 2005 году в Бразилии был начат выпуск пистолета Taurus PT1911

Страны-эксплуатанты 
  — принят на вооружение в марте 1911 года и официально снят с вооружения вооружённых сил в 1985 году, однако применялся в ходе операции «Буря в пустыне» и в дальнейшем продолжал использоваться отдельными категориями военнослужащих, сотрудниками полиции и частных охранных структур. По состоянию на начало 2000-х по-прежнему находился на вооружении бойцов спецподразделений ФБР США. В 2017 году правительство США приняло решение о распродаже оставшихся на хранении пистолетов
  — первые 1000 шт. пистолетов М1911 были куплены в США в 1916 году и приняты на вооружение под названием Modelo 1916, в 1922-1923 гг. были заказаны и получены из США ещё 10 000 таких пистолетов; затем на вооружение был принят М1911A1 (под названием Modelo 1927). На полученном из США оборудовании на оружейной фабрике  в городе Росарио было освоено их производство (под названием Modelo 1927 Sistema Colt). В 1966 году их выпуск был прекращён, но они оставались в эксплуатации и в следующие годы
  — первые 701 шт. пистолетов были переданы по программе ленд-лиза из США после присоединения страны к Антигитлеровской коалиции в 1942 году, их получили части бразильского экспедиционного корпуса (после завершения подготовки летом 1944 года отправленного в Италию и действовавшего в составе 5-й армии США). В дальнейшем, в стране было освоено их серийное производство
  — во время Первой мировой войны поставлялись из США для Великобритании (при этом первая партия пистолетов была заказана под патрон .455 Webley), во время Второй мировой войны ещё 39 592 шт. было поставлено из США по программе ленд-лиза
  — после вторжения США на Гаити, в 1995—1997 годах при поддержке США была сформирована Национальная полиция Гаити, на вооружение которой были переданы пистолеты M1911.
  — после окончания второй мировой войны начались поставки в Грецию оружия из США по программе военной помощи; в 2020 году пистолеты М1911 оставались на вооружении
  — по состоянию на начало 2014 года пистолеты М1911А1 оставались на вооружении вооружённых сил Ирана
  — во время Первой мировой войны был разрешён в качестве личного оружия армейских офицеров; также, по заказу правительства США выпуск М1911 освоила фирма "Caron Brothers Manufacturing Co." в Монреале, а в 1918 году ещё 100 шт. М1911 было изготовлено фирмой "North American Arms Company Ltd." в Квебеке, но после подписания перемирия в ноябре 1918 года их выпуск был прекращён. Во время Второй мировой войны 1515 пистолетов было поставлено из США по программе ленд-лиза. После подписания 4 апреля 1949 года Североатлантического договора Канада вошла в состав военно-политического блока НАТО и приняла на себя обязательства по стандартизации вооружения и военной техники с другими странами НАТО - в качестве единого пистолетного патрона стран НАТО был официально утверждён патрон 9×19 мм Парабеллум.
  — после провозглашения независимости в 1991 году некоторое количество пистолетов было получено по программе военной помощи из США и приняты на вооружение, но после вступления в НАТО 29 марта 2004 года правительство Литвы приняло обязательство перейти на стандарты НАТО. 14 сентября 2020 года было объявлено, что три используемых в армии типа пистолетов (Colt M1911A1, CZ-75 и Glock-17) заменят на единый пистолет HK SFP9 (первая партия которых прибыла в страну в марте 2021 года)
  — после окончания Второй мировой войны, поставлялись из США по программе военной помощи для Национальной гвардии.
  — в августе 1913 года принят на вооружение норвежской армии под наименованием Colt M/1911, производился по лицензии на оружейном заводе «Kongsberg Våpenfabrikk» под наименованием 11,25 mm Automatisk pistol M/1914. После оккупации Норвегии в 1940 году их производство продолжалось для «хирдов» — военизированных подразделений коллаборационистов из партии «Национальное единство»
  Российская империя — до начала Первой мировой войны некоторое количество пистолетов M1911 было куплено за собственный счёт армейскими офицерами, в 1915—1917 гг. русской армии было поставлено ещё несколько тысяч пистолетов. В общей сложности, с учётом партии пистолетов под английский патрон .455 Webley и поставок Белому движению, до начала 1918 года в Российскую империю было поставлено не менее 13 150 шт. пистолетов, но количество фактически переданных в войска неизвестно
  — после окончания второй мировой войны поставлялись из США по программе военной помощи (так, с 1980 по 1993 год было получено 225 пистолетов)
  — в боевых действиях против английских и американских войск было захвачено некоторое количество американских 11,43-мм пистолетов «кольт» образца 1911 года, трофейные пистолеты поступили на вооружение РККА, они использовались в ходе гражданской войны, во время Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза США поставили в СССР 12 977 шт.
  Третий рейх — трофейные пистолеты M/1914 норвежской армии поступали на вооружение вермахта под наименованием Pistole P.657(n), трофейные пистолеты Colt M1911 американского производства — под наименованием Pistole P.660(a).
  — в период Второй мировой войны 19 325 шт. было передано из США силам «Свободной Франции» по программе ленд-лиза
  Федеративная республика Германия — после создания бундесвера, пистолеты M1911 поступили на вооружение под наименованием Р51, а пистолеты Colt M1911A1 — под наименованием P52
  — в 1997 году США бесплатно передали 1500 пистолетов по программе военной помощи для эстонской армии
  Южная Корея — M1911A1 поставлялись из США по программе военной помощи для южнокорейской армии. После перевооружения войск более современным оружием пистолеты были переданы на склады мобилизационного резерва (и по состоянию на начало 2017 года они оставались на складском хранении).
  Южный Вьетнам — 90 000 шт. было поставлено из США по программе военной помощи, находились на вооружении южновьетнамской армии до 1975 года
  — трофейные пистолеты M1911 и M1911A1 использовались военнослужащими Императорской армии в ходе Второй мировой войны. В августе 1949 года по программе военной помощи США передали 15 000 пистолетов М1911А1 для японской полиции, в дальнейшем они были официально приняты на вооружение сил самообороны Японии

См. также 

 Браунинг (пистолет)
 ТТ
 Ballester-Molina
 AF2011-A1 «Second Century» -— два M1911, соединённых вместе таким образом, что они образуют один двуствольный пистолет.

Литература 
 
 
 Материальная часть стрелкового оружия. Под ред. А. А. Благонравова. — М.: Оборонгиз НКАП, 1945
 
 M1911 // журнал «Мастер-ружьё», № 2 (83), февраль 2004. С. 62-65.
 Статья «Пистолет Colt M1911. 100 лет легенде» на calibr.kz: http://calibr.kz/pistolet-colt-m1911-100-let-legende/

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Colt MK IV series 70 / MK IV series 80 — первые серьёзные модификации
 Colt Officer’s ACP MK IV series 80 — короткоствольная облегченная версия
 .45ACP 11,43×23mm — история создания и разновидности патрона
 calibr.kz «Пистолет Colt M1911. 100 лет легенде»
 Максим Попенкер. 1911—2011. Сто лет в строю
 Colt Model of 1911 U.S. Army .45 ACP История пистолета Кольт 1911
 M1911 pistol series / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах и компьютерных играх)

Пистолеты Первой мировой войны
Пистолеты Второй мировой войны
Самозарядные пистолеты США
Самозарядные пистолеты по алфавиту
Самозарядные пистолеты Colt
Пистолеты со снижающимся стволом
Военная продукция Singer
Военная продукция Remington
Оружие под патрон .45 ACP
Появились в 1911 году в США